Рассказиха:
 Рассказиха — река в России, протекает в Алтайском крае.
 Рассказиха (село) — село в Алтайском крае.